Reynaud ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine André Louis Reynaud (1771–1844), französischer Mathematiker
 Darius Reynaud (* 1985), US-amerikanischer Footballspieler
 Émile Reynaud (Charles-Émile Reynaud; 1844–1918), Fotograf, Zeichner und Französischlehrer
 François Dominique de Reynaud de Montlosier (1755–1838), französischer Geologe, Historiker und Politiker
 Jacques Reynaud (* 1960), italienischer Modedesigner und Kostümbildner
 Janine Reynaud (1930–2018), französisches Fotomodell und Schauspielerin
 Jean Reynaud (Jean Ernest Reynaud; 1806–1863), französischer Philosoph
 Jean-Daniel Reynaud (1926–2019), französischer Soziologe 
 Léonce Reynaud (1803–1880), französischer Architekt
 Marie-Line Reynaud (* 1954), französische Politikerin
 Marius Reynaud (1860–1935), französischer Grafiker
 Nicole Reynaud Savioz (* 1973), Schweizer Archäozoologin
 Paul Reynaud (1878–1966) französischer Politiker der Dritten Republik
 Yelda Reynaud (* 1972), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Raynaud
 Renaud